Mohamed Amroune (voetballer, 1983), Algerijns voetballer, speelde bij RAEC Mons.
 Mohamed Amroune (voetballer, 1989), Algerijns voetballer.